August Voges ist der Name folgender Personen:

* August Voges (Pädagoge) (1857–??), deutscher Romanist, Anglist und Pädagoge 

August Voges steht für:

 August Voges Wagenfabrik, deutscher Fahrzeugbauer